Болехів — місто обласного значення в Івано-Франківській області Україні.
 Болехів — вузлова пасажирська та вантажна залізнична станція у місті Болехів.